Поль Таффанель (; 16 сентября 1844 года, Бордо — 22 ноября 1908 года, Париж) — французский  и , педагог.

Концертировал с десятилетнего возраста. Окончил Парижскую консерваторию (1860), ученик Луи Дорюса. В 1879 году основал ансамбль «Общество камерной музыки для духовых инструментов» (). В 1887 году вместе с гобоистом Жоржем Жилле и кларнетистом Шарлем Тюрбаном сопровождал Камиля Сен-Санса в его петербургских гастролях. В 1890 году начал карьеру дирижёра, в 1892—1901 годах возглавлял Оркестр концертного общества Парижской консерватории. Одновременно с 1893 года занял кафедру флейты в Парижской консерватории. Учебник Таффанеля, «Полный метод игры на флейте» (), завершили после смерти учителя его ученики Луи Флёри и Филипп Гобер.

Таффанель был также композитором, и такие его произведения, как Большая фантазия, Фантазия на темы из оперы Вебера «Вольный стрелок», Квинтет для духовых, до сих пор входят в репертуар музыкантов-духовиков.

Был женат с 1874 года на Женевьеве Делиньер (1852—1940), учившейся игре на фортепиано у Сезара Франка; у них были сын и дочь (вторая дочь умерла на втором году жизни). Свояком Таффанеля был художник Жюль Лефевр.

Примечания

Литература 
 Blakeman, Edward. Taffanel — Genius of the Flute. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-517098-6
 
 

Композиторы Франции
Академические музыканты Франции